Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу 2015 — 8-й ежегодный турнир в Беларуси по пляжному футболу.

Участники чемпионата

Календарь турнира

Первый этап 
Первый этап чемпионата прошел с 23 мая по 2 августа.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Второй этап

1/4 финала 
Все матчи были сыграны 8 августа в Кировске.

|}
 <div id="1">1 «Гродно» прошло в полуфинал благодаря высшему месту на Первом этапе.

1/2 финала (5—8 места) 
Все матчи будут сыграны 9 августа в Кировске.

|}

1/2 финала (1—4 места) 
Все матчи будут сыграны 9 августа в Кировске.

|}

Матч за 7-е место 
Матч будет сыгран 9 августа в Кировске.

|}

Матч за 5-е место 
Матч будет сыгран 9 августа в Кировске.

|}

Матч за 3-е место 
Матч будет сыгран 9 августа в Кировске.

|}

Финал 
Матч будет сыгран 9 августа в Кировске.

|}

Итоговое положение команд

Лучшие игроки чемпионата 
Лучший вратарь — Юрий Черкасов
Лучший бомбардир — Павел Розумович (34 гола)
MVP чемпионата — Дмитрий Осташеня

Примечания

Ссылки 
 Ассоциация «Федерация Пляжного Футбола»

Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу